w mitologii greckiej:
 Eurypylos – wódz tesalski, syn Euemona, walczył pod Troją
 Eurypylos – król Myzji, syn Telefosa. Zginął pod Troją
 Eurypylos – król wyspy Kos, syn Posejdona i Astypalai
 Eurypylos – król Kyrene, syn Posejdona

Przypisy

Bibliografia